Sumpter Township peut désigner les lieux suivants, aux États-Unis :
 Sumpter Township, un township du comté de Bradley dans l'Arkansas.
 Sumpter Township, un township du comté de Cumberland dans l'Illinois.
 Sumpter Township, un township du comté de Wayne dans le Michigan
Homonymie de townships